

Cinema 
Molly – film del 1999 diretto da John Duigan

Fumetto 
 Molly – nome di due personaggi dei Peanuts:
 Molly Volley – bambina giocatrice di baseball
 Molly – sorella di Snoopy

Musica 
Molly – gruppo musicale svedese
Molly (16 Candles Down the Drain) – singolo degli Sponge del 1995
 Molly – singolo di Tyga del 2013
 Molly – singolo di Lil Pump del 2017
 Molly – singolo di Desiigner del 2020

Onomastica 
Molly – nome proprio di persona inglese femminile

Zoologia 
Molly – nome usato per indicare alcune specie di pesci d'acquario della famiglia Poeciliidae, in particolare Poecilia velifera

Altro 
Molly – derivante da "molecule" e anche chiamata "droga da concerto", è la forma più pura di Ecstasy
Molly – musical del 1973